Kosík nebo Kosik může být:

 kosík – rod zpěvných ptáků z čeledi Kosíkovití

příjmení
 Antonín Kosík (* 1952) – český matematik, filozof a publicista
 František Kosík (1911–1942) – český policejní strážník popravený nacisty
 Irena Kosíková – česká skladatelka a varhanice
 István Kosik (1896–??) – slovenský poslanec KSČ
 Karel Kosík (1926–2003) – český marxistický filozof, historik a sociolog
 Marian Rudolf Kosík (* 1951) – moravský katolický duchovní, opat kláštera v Nové Říši
 Pavol Kosík (* 1980) – slovenský fotbalista